Dżandżira – dawne księstwo w Indiach podczas brytyjskiego panowania.  Jego władcami była dynastia Siddi z pochodząca z Abisynii. Państwo znajdowało się pod zwierzchnictwem Prezydencji Bombaju.

Dżandżira znajdowała się na wybrzeżu Konkan w dzisiejszym dystrykcie Raigad w Maharasztrze. Księstwo obejmowało niewielkie miasta Murud i Shrivardhan, a także ufortyfikowaną wyspę Murud-Janjira, tuż przy nadmorskiej wiosce Murud, która była stolicą i rezydencją władców. Państwo miało powierzchnię 839 km 2 .

Historia

Założenie 
Według jednej z legend, w 1489 roku sułtan Ahmadnagaru wysłał admirała Pirama Khana (pochodzącego z Abisynii) z rozkazem zdobycia zamku Murud-Janjira od jego poprzednika admirała Ram Patil. Ze względu na umiejscowienia zamku Khan nie mógł zaatakować w sposób konwencjonalny. Khan ukrył swoich żołnierzy w skrzyniach i koszach a pozostali przebrali się za kupców. W ramach podziękowania za dary Piram Khan urządził przyjęcie z winem. W nocy wojska Khana z łatwością pokonały pijaną załogę zamku.

W podzięce sułtan nadał Khanowi zamek. 

W następnym stuleciu władcy oddali się pod zwierzchnictwo sułtanatu Bijapuru. W XVII i XVIII wieku Dżandżira skutecznie przeciwstawił się atakom rosnącego w sile Imperium Marathów. W 1733 roku Imperium Marathów rozpoczął kampanię przeciwko Siddi z Dżandżiry. Chociaż zajęto wówczas większość okolicznych terenów Marathom nie udało się zdobyć fortu Murud-Janjira i ostatecznie podpisano korzystny dla traktat Dżandżiry który dał Marathom jedynie pośrednią kontrolę, która z czasem zanikła. Kiedy Brytyjczycy przybyli w rejon Konkan Dżandżirę podawano pod prezydencję Bombaju jako autonomiczne księstwo. 

Po uzyskaniu niepodległości przez Indie w 1947 roku, księstwo zostało połączone z Indiami w 1948.

Współpraca z Turkami 
Według zapisów osmańskich, połączone siły Osmanów i Dżandżiry rozgromiły portugalską flotę w 1587 roku w okolicach Jemenu. Od tego momentu Dżandżira odegrał ważną rolę w zwalczaniu portugalskich wpływów w regionie. 

Istnieją dalsze zapisy o współpracy z Imperium Osmańskim, kiedy flota osmańska po raz pierwszy przybyła do Acehu.

Przypisy 

Państwa historyczne na terenie Indii
Dawne terytoria zależne Wielkiej Brytanii